Línea 115 puede referirse a:

 Línea 115 (Buenos Aires) de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 115 (Rosario) de colectivos de Rosario.
 Línea 115 (EMT Madrid) de autobuses de Madrid.
 Línea 115 (Montevideo) de ómnibus de Montevideo.
 Línea 115 (Santiago de Chile) de autobuses de Santiago de Chile.